Манито́ба ():

 Манитоба — канадская провинция.
 Манитоба — озеро в Канаде.